

Geografia

Canada 
 Saint-Sylvestre – comune nella regione Chaudière-Appalaches (Québec)

Francia 
 Saint-Sylvestre – comune nel dipartimento dell'Alta Savoia (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Saint-Sylvestre – comune nel dipartimento dell'Ardèche (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Saint-Sylvestre – comune nel dipartimento dell'Alta Vienne (Nuova Aquitania)
 Saint-Sylvestre-Cappel – comune nel dipartimento del Nord (Hauts-de-France)
 Saint-Sylvestre-de-Cormeilles – comune nel dipartimento dell'Eure (Normandia)
 Saint-Sylvestre-Pragoulin – comune nel dipartimento del Puy-de-Dôme (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Saint-Sylvestre-sur-Lot – comune nel dipartimento del Lot e Garonna (Nuova Aquitania)

Svizzera 
 Saint-Sylvestre – nome francese di Sankt Silvester, comune nel distretto della Sense (Canton Friburgo)

Pagine correlate 
 San Silvestro (disambigua) – pagina di disambiguazione